Alpecin-Deceuninck (UCI код AFC) — бельгийская профессиональная шоссейная велокоманда, основанная в 2008 году.

История 
Команда существует с 2008 года.  В прошлом лидерами команды были чемпионы мира по велокроссу Нильс Альберт, Филипп Вальслебен и Радомир Шимунек. В настоящее время ведущим гонщиком команды является чемпион мира по велокросу и победитель «Тура Фландрии» Матье ван дер Пул.

В декабре 2017 года команда объявила, что турецко-голландская авиакомпания Corendon Airlines и бельгийская букмекерская компания Circus подписали трёхлетние спонсорские соглашения.

С 2019 года она выступает в гонках с лицензией UCI Professional Continental Team / UCI ProTeam (второй дивизион мужского шоссейного велоспорта).

С сезоне 2020 года основными спонсорами команды стали немецкий бренд шампуней Alpecin и итальянская компания по производству материалов для дизайна интерьера Fenix. В результате этого название команды изменилось на Alpecin-Fenix.

Сезоны

Сезоны

2023 
Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Велоспорт в Бельгии
Спортивные клубы Бельгии
Спортивные клубы, основанные в 2008 году